Бахта́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Бахтадзе, Валериан Артемьевич (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бахтадзе, Вахтанг Давидович (1914—1993) — советский художник и сценарист, режиссёр анимационных фильмов.
 Бахтадзе, Григорий Георгиевич (1916—1957) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бахтадзе, Дато (род. 1962) — российский актёр.
 Бахтадзе, Капитон Константинович (1892 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бахтадзе, Ксения Ермолаевна (1899—1978) — советский селекционер, Герой Социалистического Труда (1966).
 Бахтадзе, Мамука (род. 1982) — грузинский политик, премьер-министр Грузии (2018—2019).
 Бахтадзе, Шура Самсоновна (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.